Toponímia:
 Baix Martín, comarca de l'Aragó 
 Castillejo de Martín Viejo, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Riu Martín, afluent del riu Ebre pel seu marge dret que discorre per les províncies de Terol i Saragossa 
 Martín del Río, municipi de la província de Terol (Aragó)
 Martín de la Jara, localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya
 Biografies:
 Adán Martín Menis (Santa Cruz de Tenerife, 1943 - Barcelona, 2010), President de Canàries (2003 -2007)
 Adrián Martín Lucas (València, 1992), pilot de motociclisme valencià
 Alberto Martín Artajo (Madrid, 1905 – 1979), polític espanyol 
 Alfonso Martín de Santa Olalla y Esquerdo, polític valencià, militant del Partit Republicà Radical a Alacant
 Álvaro Martín Uriol (1994, Llerena, Extremadura), atleta espanyol especialista en proves de marxa 
 Andreu Martín i Farrero (Barcelona, 1949), escriptor i guionista català
 Ángel Martín diversos personatges
 Antonio Martín, diversos personatges
 Basilio Martín Patino (Lumbrales, Salamanca, 1930), director de cine espanyol
 Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 - Madrid, 2000), escriptora espanyola representant de la Generació del 1950
 Carlos Martín Arceo (Galdakao, 1972), futbolista basc que ocupava la posició de davanter
 César Martín Villar (Oviedo, Astúries, 1977), futbolista asturià
 Dani Martín (Madrid, 1977), cantant i actor espanyol 
 Daniel Martín Alexandre (Sevilla, 1981), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter
 David Martín Jiménez (Valladolid, 1976), futbolista castellà que ocupava la posició de davanter
 David Martín Vargas (Valladolid, 1974), futbolista castellà 
 Diego Martín, diversos personatges
 Eduardo Martín Toval (Màlaga 1942), doctor en dret, funcionari públic i polític socialista andalús
 Elena Martín Crevillén (Madrid, 1972), política valenciana d'origen castellà
 Enrique Martín Monreal Lizarraga (Pamplona, Navarra, 1956), futbolista i entrenador de futbol
 Enrique Martín Morales (1971), cantant pop porto-riqueny
 Enrique Martín Sánchez o Quique Martín, (Avilés, 1972), futbolista asturià
 Esteban Martín Jiménez (Madrid, 1937 - Àvila, 1995), ciclista espanyol
 Eugenia Martín Mendizábal (Vitòria, 1959), política alabesa
 Federico Martín Aramburú (1980, La Plata, Argentina), jugador de rugbi
 Federico Martín Bahamontes (Val de Santo Domingo, 1928), ciclista espanyol 
 Fernando Martín, diversos personatges
 Francesca Martín i Vigil (València, 1947 - Barcelona, 2002), pedagoga i política catalana d'origen valencià
 Francisco Martín Frías (Coca, província de Segòvia, 1941), empresari 
 Francisco Martín Pinzón (Palos de la Frontera, ~1445 - ~1502), navegant i explorador espanyol
 Gema Martín Muñoz (Madrid, 1955), sociòloga, arabista i assagista espanyola 
 Gloria Martín Vivas (Barcelona, 1952), advocada i política
 Javier Martín Rodríguez (Salamanca, 1972), periodista, corresponsal i escriptor espanyol
 Javier Martín Vide (Barcelona, 1957), climatòleg i catedràtic de geografia física de la Universitat de Barcelona 
 Joaquín Martín de Olías (Madrid, 1842 - 1900), periodista i polític republicà espanyol
 Jonathan Martín Carabias (Santa Marta de Tormes, Castella i Lleó, 1981), futbolista castellà
 Jonay Martín Abreu (La Orotava, 1978), futbolista canari que ocupa la posició de defensa
 José Martín Cáceres (Montevideo, 1987), futbolista uruguaià 
 José Martín Martinikorena (Errazkin, Navarra, 1954), jugador de pilota basca a mà
 José Antonio Martín Domínguez (Sant Joan Despí, 1964), futbolista català que ocupava la posició de migcampista
 José Luis Martín Zabala (Barcelona, 1953), dibuixant i director editorial català 
 José María Martín Patino (Lumbrales, província de Salamanca, 1925), sacerdot espanyol
 Josefa Martín Luengo (Salamanca, 1944 - 2009), educadora llibertària
 Josep Maria de Martín i Gassó (Berga 1920 -2005), pintor, dibuixant, poeta i escriptor
 Josep Lluís Martín Cela (Barcelona, 1952), guàrdia urbà català
 Juan Martín Cermeño (Ciudad Rodrigo, Salamanca, ~1690 - Barcelona, 1773), arquitecte i enginyer militar espanyol
 Juan Martín Díez dit l'Empecinado (Castrillo de Duero, 1775 - Roa, 1825), militar espanyol
 Juan Martín Posadas (Montevideo, 1937), polític, periodista i antic sacerdot uruguaià
 Juan Martín del Potro, jugador de tennis de l'Argentina
 Juan Martín Toribio (Cantallops, 1945 - 2005), polític català
 Juan Francisco Martín Seco (Madrid, 1944), economista espanyol
 Juana Martín Martín (Navalonguilla, província d'Àvila, 1952), treballadora social d'origen castellà
 Ignacio Martín Solanas (Logronyo, 1962), futbolista i entrenador riojà
 Luciano Martín Galletti (Mar del Plata, 1980), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista
 Luis Martín Núñez (Bilbao, 1966), futbolista basc que ocupava la posició de defensa
 Luis Miguel Martín Fernández (Lleó, 1970), futbolista castellà que jugava de defensa
 Manuel Martín Piñera (Cabezón de la Sal, 1931), ciclista espanyol 
 Marcos Martín de la Fuente (Palma, 1968), futbolista mallorquí que jugava de migcampista
 Marià Martín Alonso (Dueñas, Castella i Lleó, 1919 - Cabrils, 1998), futbolista
 Mayte Martín (Barcelona, 1965), cantaora de flamenc 
 Miguel Ángel Martín Perdiguero (San Sebastián de los Reyes, 1972), ciclista espanyol
 Miguel Ángel Martín Soledad (Palma, Mallorca, 1954), psiquiatre i polític mallorquí
 Nicolás Martín Pareja (1984, Buenos Aires), futbolista argentí que juga de defensa
 Pablo Martín Peré (Palma, 1976), polític mallorquí del PSIB -PSOE
 Pedro Martín Cermeño (Melilla, 1722 - Corunya, 1790), arquitecte i enginyer militar espanyol
 Pedro Antonio Martín Marín (Madrid, 1949), polític i empresari espanyol
 Purificación Martín Aguilera (Barcelona, 1956), ballarina de cabaret i vedet 
 Rafael Martín Vázquez (Madrid, 1965), jugador de futbol
 Raúl Martín del Campo (Santander, 1982), futbolista càntabre que ocupa la posició de davanter
 Raúl Martín Rodríguez (Sevilla, 1979), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista
 Rodolfo Martín Arruabarrena (Marcos Paz, 1975), futbolista argentí que ocupava la posició de defensa
 Rodolfo Martín Villa (Santa María del Páramo, Castella i Lleó, 1934), polític i empresari espanyol 
 Rubén Martín Pulido (Madrid, 1979), futbolista
 Santiago Martín Jiménez o Santi Martín (Sant Sebastià, 1970), futbolista basc
 Sebastián Martín Recio (El Rubio, província de Sevilla, 1953), metge i polític comunista andalús, alcalde de Carmona
 Toni Martín (Premià de Mar, Maresme, 1970), dramaturg català
 Vicent Martín i Soler (València, 1754 – Sant Petersburg, 1806), compositor valencià 
 Vicente Martín Sánchez Bragunde (Montevideo, 1979), futbolista uruguaià
 Vicente Martín Romera (Madrid, 1889 - 1936), metge i polític socialista espanyol